Brakebein — второй студийный альбом норвежской фолк-метал-группы Trollfest.

Об альбоме 
Все треки оригинальны и самобытны, достоинства дебютного альбома здесь были только приумножены. Trollfest стали более зрелыми. Буклет альбома, сделанный в виде комиксов, рассказывает историю альбома. История основана на похождениях нескольких Троллей, которые, оставляя свои леса, идут на поиски «Легендарного Пива». Brakebein — имя главного тролля, пожелавшего найти «Легендарное Пиво».

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Psychotroll — Bass
 Trollbank — Drums
 Mr. Seidel — Guitars
 Trollmannen — Vocals

Прочие 
 Mr. Seidel — Illustrations
 Terje Johnsen — Cover Art
 Tom Kvålsvoll — Mastering

Примечания

Ссылки 
TrollfesT - Brakebein: Слова, текст песни

Альбомы 2006 года
Альбомы Trollfest